Kure (Hiroshima) (呉) — cidade na província de Hiroshima, Japão
Ilha Kure — atol no Havaí

Desambiguações de topônimos